Police Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Police Creek (Claude River), Nebenfluss des Claude River in Queensland
 Police Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River (Nicholson River) im Northern Territory
 Police Creek (Nullagine River), Nebenfluss des Nullagine River in Western Australia